Ingalls Rink, Yale University, bekender als The Whale
Moby-Dick (boek), een roman van Herman Melville, volledige titel Moby-Dick; or, The Whale
Whale (band), een Zweedse popgroep
The Whale (Electric Light Orchestra) , een lied van Electric Light Orchestra
The Whale (Tavener), compositie van de Engelse componist John Tavener
The Whale (single), een single van Sue The Night
The Whale (Amsterdam), een gebouw in Amsterdam-Oost (1998-2003)
The Whale (film), een film uit 2022, geregisseerd door Darren Aronofsky

Naamdragers
Brian Roberts, bijgenaamd The Whale
James Whale (regisseur), regisseur
James Whale (presentator), de Britse radio- en tv-presentator
Tobias Whale, een stripboekschurk

Plaatsen
Whale (eiland), een eiland in de Bay of Plenty aan de Grote Oceaan
Whale (Cumbria), Engeland